Telewizja w Azerbejdżannie pojawiła się w 1956 roku (wtedy terytorium Azerbejdżańskiej SRR). Azerbejdżan ma łącznie 47 kanałów telewizyjnych, z których 4 są publicznymi kanałami telewizyjnymi, a 43 to prywatne kanały telewizyjne, z których 12 to krajowe kanały telewizyjne i 31 regionalnych kanałów telewizyjnych. Według danych Ministerstwa Łączności i Technologii Informacyjnych Azerbejdżanu współczynnik penetracji telewizyjnej wynosi 99% według danych z 2014 r. Stopa penetracji telewizji kablowej w Azerbejdżanie wyniosła w 2013 r. 28,1% gospodarstw domowych, na podstawie badania przeprowadzonego przez Państwowy Komitet Statystyczny Republiki Azerbejdżanu. Prawie 39% bazy abonentów telewizji kablowej koncentruje się w dużych miastach. Wskaźnik penetracji telewizji kablowej wyniósł 59,1% w mieście Baku w 2013 roku.

Lista kanałów 
Poniżej podana lista kanałów dostępnych w Azerbejdżanie:

Państwowe

Prywatne

Krajowe

Regionalne

Przypisy

Bibliografia 
 Oficjalna strona Krajowej Rady Telekomunikacyjnej i Radiowej Republiki Azerbejdżanu 

 
Azerbejdżan